Descloux ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Descloux (* 1969), Schweizer Eishockeyspieler
 Gauthier Descloux (* 1996), Schweizer Eishockeytorwart
 Jean-Louis Descloux (* 1937), Schweizer Sprinter
 Lizzy Mercier Descloux (1956–2004), französische Musikerin, Schauspielerin und Autorin